Kerb bezeichnet:

 im regionalen Dialekt im Saarland, an der unteren Nahe, in der westlichen und nördlichen Pfalz, in Teilen von Südhessen beziehungsweise Rheinhessen und in Unterfranken die Kirchweih
 die britische Schreibweise von Curb (Bordstein im Straßenbau), übertragen auch Curb im Motorrennsport

Siehe auch:
 Kerp
 Kerbe (Begriffsklärung)